Ibex puede referirse a:
 IBEX 35, índice bursátil español.
 Capra ibex, nombre científico del íbice o cabra salvaje de los Alpes.
 Capra ibex nubiana, subespecie del íbice que habita las montañas desérticas de Egipto, Sudán, Israel, Omán y Arabia Saudita.
 Interstellar Boundary Explorer (IBEX), sonda espacial de la NASA.

 Ibex Airlines, aerolínea japonesa.
 IBEX Technologies, empresa chilena de innovación tecnológica.
 Ibex, grupo de rock radicado en Liverpool en 1969, del que fue miembro Freddie Mercury.